Laurel désigne :

Localités 

Laurel (Delaware)
Laurel (Floride)
Laurel (Indiana)
Laurel (Iowa)
Laurel (Maryland)
Laurel (Mississippi)
Laurel (Montana)
Laurel (Nebraska)
Laurel (New York)
Laurel (Virginie)
Comté de Laurel, Kentucky
le lac Laurel, un lac de Californie

 Laurel (province de Batangas)

Botanique 
 Un arbre originaire du Chili : laurel

Personnes 
 Pierre Laurel (1881 - 1936), acteur de théâtre et de cinéma français;
 Stan Laurel (1890 - 1965), un des personnages du duo comique Laurel et Hardy;
 Juan Tomás Ávila Laurel (né en 1966), un écrivain équatoguinéen;
 Laurel (née en 1982), dessinatrice de bande dessinée;
 Laurel (née en 1994) une chanteuse britannique.

Homonymie de pseudonyme
Homonymie de localités aux États-Unis